P2P est l'abréviation de :
 peer-to-peer (en français pair-à-pair, poste-à-poste ou égal-à-égal) qui désigne une architecture dans laquelle les éléments peuvent jouer à la fois le rôle de client et de serveur ;
 pay to play qui est une étiquette qui, appliquée à un jeu en ligne, indique que l'utilisateur doit payer pour utiliser le jeu.